A magyar férfi vízilabdakupa 1971-es kiírását a Vasas SC nyerte meg.

Eredmények

1. forduló

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

A Vasas játékosai: Darida János, Kiss Attila, Kusztos András, Katona András, Rusorán Péter, Laukó Pál, Faragó Tamás, Görgényi István, Horváth Péter, Gajdosy Zoltán, Ölveczky Péter, Edző: Szalay Iván

Források
 
 A magyar sport évkönyve 1972 (162. oldal)

Magyar férfi vízilabdakupa
vizilabda